Curtis Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Curtis Airport (New York)
 Curtis Airport (Ohio)
 Curtis Airport (Washington)